Balazé, comune della Francia nella regione della Bretagna
 Baláže. comune della Slovacchia nella regione di Banská Bystrica